Il pigiama party – episodio della prima stagione della serie televisiva Upload
 Il pigiama party – episodio della sesta stagione della serie animata SpongeBob
 Il pigiama party – episodio della prima stagione della sitcom I Robinson

Pagine correlate 
 Pigiama party